

Mária Lujza (és Lujza Mária) keresztnevű személyek

Osztrák főhercegnők
 Habsburg–Lotaringiai Mária Karolina Lujza főhercegnő (1752–1814), Mária Terézia császárné leánya, IV. Ferdinánd nápolyi király felesége, I. Ferenc nápoly–szicíliai király anyja.  
 Mária Ludovika Leopoldina osztrák főhercegnő (1791–1847), I. Ferenc osztrák császár leánya, később Mária Lujza néven I. Napóleon francia császár második felesége.
 Habsburg–Toscanai Mária Lujza apátnő (1799–1857), III. Ferdinánd toszkánai nagyherceg leánya, würzburgi, illetve firenzei apátnő
 Habsburg–Toscanai Mária Lujza főhercegnő (1845–1917), II. Lipót toszkánai nagyherceg legifjabb leánya, Károly isenburg–büdingeni herceg hitvese.

Spanyol infánsnők
 Mária Lujza Jozefa spanyol infánsnő (1782–1824), IV. Károly spanyol király leánya, Lajos Bourbon–parmai hercegnek, Etruria királyának (1773–1803) felesége, Lucca régense.

Savoyai hercegnők
 Mária Lujza Gabriella savoyai hercegnő (1688–1714), II. Viktor Amadé szárd–piemonti király leánya, V. Fülöp spanyol király felesége, I. Lajos spanyol király és VI. Ferdinánd spanyol király anyja. 
 Savoyai Mária Jozefina Lujza szárd királyi hercegnő (1753–1810), III. Viktor Amadé szárd–piemonti király leánya, XVIII. Lajos francia király felesége.

Francia hercegnők
 Mária Lujza orléans-i hercegnő (1662–1689), Fülöp orléans-i herceg leánya, II. Károly spanyol király első felesége. 
 Orléans-i Lujza Mária francia királyi hercegnő (1812–1850), I. Lajos Fülöp francia király leánya, I. Lipót belga király második felesége, a belgák első királynéja, II. Lipót belga király anyja.
 Louise Marie Thérèse d’Artois francia királyi hercegnő (1819–1864), Károly Ferdinánd francia királyi herceg leánya, III. Károly parmai herceg (1823–1854) felesége, 1854–1859 között Parma régense, Zita császárné és királyné apai nagyanyja.

Parmai és nápolyi Bourbon hercegnők
 Mária Lujza Bourbon–parmai hercegnő (1751–1819), I. Fülöp parmai herceg leánya, IV. Károly spanyol király feleségeként Spanyolország királynéja, VII. Ferdinánd király anyja. 
 Lujza Mária Amália nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1773–1802), IV. Ferdinánd nápolyi király és Mária Karolina Lujza királyné leánya, III. Ferdinánd toszkánai nagyherceg felesége, II. Lipót toszkánai nagyherceg anyja.
 Mária Lujza Sarolta Bourbon–parmai hercegnő (1802–1857), I. Lajos etruriai király és Mária Lujza Jozefa spanyol infánsnő leánya, II. Károly parmai herceg húga, Miksa szász királyi herceg (1759–1838) második felesége.  
 Mária Lujza Pia Bourbon–parmai hercegnő (1870–1899), I. Róbert parmai herceg leánya, I. Ferdinánd bolgár cár felesége.

Egyéb uralkodócsaládok
 Auguszta Mária Lujza bajor hercegnő (1875–1964), Habsburg–Lotaringiai Gizella főhercegnő leánya, József Ágost főherceg felesége.

Kapcsolódó szócikkek 
 Mária Ludovika